Катастрофа A320 в Бангалоре — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 14 февраля 1990 года. Авиалайнер Airbus A320-231 авиакомпании Indian Airlines выполнял плановый внутренний рейс IC 605 по маршруту Бомбей—Бангалор, но при посадке в аэропорту Бангалора жёстко приземлился за 700 метров до ВПП и полностью разрушился и сгорел. Из находившихся на его борту 146 человек (139 пассажиров и 7 членов экипажа) погибли 92.

Катастрофа рейса 605 стала второй (по числу погибших) крупнейшей авиакатастрофой в истории Indian Airlines (после катастрофы Boeing 737 под Ахмадабадом, 131 погибший).

Самолёт 
Airbus A320-231 (регистрационный номер VT-EPN, серийный 079) был выпущен в 1989 году (первый полёт совершил 15 сентября под тестовым б/н F-WWIV). 23 декабря того же года был передан авиакомпании Indian Airlines. Оснащён двумя турбовентиляторными двигателями International Aero Engines V2500-A1. На день катастрофы совершил 302 цикла «взлёт-посадка» и налетал 370 часов.

Экипаж 
Самолётом управлял опытный экипаж, его состав был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 44-летний Сатиш С. Гопуджкар (). Очень опытный пилот, проработал в авиакомпании Indian Airlines 21 год (с 1969 года). Управлял самолётами HS 748 и Boeing 737. В должности командира Airbus A320 — с 5 сентября 1989 года (до этого управлял им в качестве второго пилота). Налетал свыше 10 340 часов, 255 из них на Airbus A320 (212 из них в качестве КВС). На данном рейсе находился в кресле второго пилота.
 Второй пилот — 46-летний Сирил А. Фернандес (). Опытный пилот, проработал в авиакомпании Indian Airlines 13 лет (с 1977 года). Управлял самолётом Boeing 737. В должности второго пилота Airbus A320 — с 19 декабря 1989 года. Налетал 9307 часов, 68 из них на Airbus A320. На данном рейсе находился в кресле командира.

В салоне самолёта работали пятеро стюардесс.

Расследование 
Расследование причин катастрофы рейса IC 605 проводило Министерство гражданской авиации Индии (Indian Ministry of Civil Aviation) при участии Совета по безопасности транспорта Канады (TSBC).

Данные бортовых самописцев

Выводы

Примечания

Ссылки 
 Indian Airlines Flt 605 Accident Report 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network 

Авиационные происшествия 1990 года
Авиационные происшествия в Индии